Суперкубок Таджикистану з футболу 2012  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 квітня 2012 року між чемпіоном Таджикистану клубом Істіклол та володарем кубка Таджикистану клубом Регар-ТадАЗ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті ФК Істіклол

2012
Таджикистан
Квітень 2012
2012 у таджицькому спорті